Вейккауслига 2008 () — 78-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Тампере Юнайтед».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2008
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2008 году